Susan George peut faire référence à :
 Susan George (née en 1934), écrivaine franco-américaine et militante altermondialiste ;
 Susan George (née en 1950), actrice britannique ;
 Susan Elizabeth George (née en 1958), écrivaine américaine de romans policiers.